Sargon di Akkad – re accadico del XXIV secolo a.C.
Sargon I – re assiro del XXI secolo a.C.
Sargon II – re assiro dell'VIII secolo a.C.
Sargon – videogioco di scacchi del 1979